Existencial puede referirse a:
 El adjetivo correspondiente a existencia.
 Crisis existencial, un estado o actitud vital.
 El existencialismo, una corriente de pensamiento.
 Psicología existencial, una rama de la psicología.
 Psicoterapia existencial, un enfoque terapéutico más filosófico que médico.
 Cuantificador existencial, en lógica matemática.
 Gráficos existenciales, sistema de notación creado por Pierce.